Епархия Монтерея () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Монтерей, США. Епархия Монтерея входит в митрополию Лос-Анджелеса. Кафедральным собором епархии Монтерея является церковь святого Карла Борромео.

История 

27 апреля 1840 года Святой Престол учредил епархию Калифорнии, выделив её из епархии Соноры (сегодня — архиепархия Эрмосильо). Епархия Калифорнии включала сегодняшние штаты Калифорнию, Юту, Неваду, части штатов Вайоминг и Аризона, а также мексиканский штат Нижнюю Калифорнию.

20 ноября 1849 года американская часть епархии была переименована в епархию Монтерея. Мексиканская часть продолжала носить имя епархии Калифорния до 21 декабря 1851 года, когда мексиканская территория полуострова Калифорния перешла под юрисдикцию архиепископа архиепархии Мехико.

29 июня 1853 года епархия Монтерея передала часть своей территории в пользу новой архиепархии Сан-Франциско. Епархия Монтерея вошла в митрополию Сан-Франциско.

В середине XIX века численность населения города Лос-Анджелеса значительно выросла, в связи с чем епархия Монтерея объединилась с Лос-Анджелесом и стала называться епархией Монтерея — Лос-Анджелеса.

1 июня 1922 года епархия Монтерея — Лос-Анджелеса разделилась на епархию Лос-Анджелеса — Сан-Диего (сегодня — архиепархия Лос-Анджелеса) и епархию Монтерея — Фресно.

6 октября 1967 года епархия Монтерея — Фресно была разделена на епархию Фресно и епархию Монтерея.

Ординарии епархии 
 епископ Франсиско Гарсия Диего-и-Морено (27.04.1840 — 30.04.1846);
 монах , O.F.M. (1846—1850) — апостольский администратор;
 епископ Джозеф Сэдок Алемани (1.05.1850 — 29.07.1853);
 епископ  (29.07.1853 — 12.05.1878);
 епископ  (12.05.1878 — 1.02.1896);
 епископ  (6.05.1896 — 17.09.1902);
 епископ Томас Джеймс Конати (27.03.1903 — 18.09.1915);
 епископ Джон Джозеф Кэнтуэлл (21.09.1917 — 1.06.1922);
 епископ  (24.03.1924 — 26.09.1932);
 епископ  (28.04.1933 — 3.01.1953);
 епископ Алоизиус Джозеф Виллингер (3.01.1953 — 6.10.1967);
 епископ  (16.10.1967 — 19.01.1982);
 епископ  (26.05.1982 — 26.04.1991);
 епископ  (28.01.1992 — 19.12.2006);
 епископ  (19.12.2006 — по настоящее время).

Статистика 

|-
| 1924 || 50.000 || ? || ? || ? || ? || 60 || 833 ||  || ? || ? || 42
|-
| 1933 || 79.000 || ? || ? || ? || ? || 99 || 797 ||  || ? || ? || 54
|-
| 1946 || 79.000 || ? || ? || ? || ? || 130 || 1.284 ||  || 14 || 363 || 65
|-
| 1950 || 71.542 || 187.767 || 38,1 || 166 || 120 || 46 || 430 ||  || 74 || 367 || 73
|-
| 1954 || 300.788 || 1.080.348 || 27,8 || ? || ? || 220 || 1.367 ||  || 60 || 480 || 99
|-
| 1966 || 431.719 || 1.653.900 || 26,1 || 275 || 186 || 89 || 1.569 ||  || 99 || 606 || 113
|-
| 1970 || 100.000 || 500.000 || 20,0 || 129 || 80 || 49 || 775 ||  || 72 || 132 || 43
|-
| 1976 || 75.802 || 379.000 || 20,0 || 122 || 83 || 39 || 621 ||  || 64 || 245 || 43
|-
| 1980 || 98.000 || 498.000 || 19,7 || 116 || 85 || 31 || 844 ||  || 57 || 203 || 43
|-
| 1990 || 163.500 || 826.350 || 19,8 || 131 || 98 || 33 || 1.248 || 4 || 67 || 164 || 45
|-
| 1999 || 179.110 || 895.550 || 20,0 || 98 || 81 || 17 || 1.827 || 3 || 52 || 117 || 46
|-
| 2000 || 295.660 || 895.550 || 33,0 || 116 || 89 || 27 || 2.548 || 2 || 74 || 116 || 46
|-
| 2001 || 313.405 || 949.300 || 33,0 || 91 || 71 || 20 || 3.444 || 2 || 60 || 108 || 47
|-
| 2002 || 315.902 || 957.279 || 33,0 || 117 || 86 || 31 || 2.700 || 3 || 70 || 102 || 46
|-
| 2003 || 319.437 || 967.992 || 33,0 || 104 || 81 || 23 || 3.071 || 3 || 58 || 112 || 46
|-
| 2004 || 193.598 || 967.992 || 20,0 || 121 || 93 || 28 || 1.599 || 3 || 67 || 135 || 46
|-
| 2013 || 202.847 || 1.014.237 || 20,0 || 125 || 90 || 35 || 1.622 || 33 || 61 || 56 || 46
|-
| 2016 || 208.100 || 1.040.498 || 20,0 || 123 || 85 || 38 || 1.691 || 30 || 55 || 96 || 46
|-
| 2019 || 211.900 || 1.059.520 || 20,0 || 128 || 101 || 27 || 1.655 || 28 || 39 || 78 || 46
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Apostolicam sollicitudinem, Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo V, Romae 1890, стр. 233
 Булла De fidelium bono

Ссылки 
  Официальный сайт епархии
 Информация

Католические епархии США
Религия в Калифорнии